Juho Annala (Lapua, 24 de fevereiro de 1984) é um piloto finlandês de corridas automobilísticas. Em 2008, Annala disputou o Grande Prêmio de Long Beach pela equipe Rocketsports, prova que marcou o fim da Champ Car, após a fusão com a Indy Racing League.

Resultados

IndyCar Series

Referências

Ligações externas
Site oficial de Juho Annala

Pilotos de automóvel da Finlândia
Pilotos da IndyCar Series da Finlândia
Pilotos da Champ Car